Gattendorf este numele următoarelor localități:

în Germania:
 Gattendorf (Oberfranken), comună din districtul Hof, landul Bavaria
 Gattendorf, o localitate din comuna Perasdorf, districtul Straubing-Bogen, landul Bavaria 

în Austria:
 Gattendorf (Burgenland), comună în districtul Neusiedl am See, Burgenland